Вельцбах (приток Рейна) — река в Германии.
 Вельцбах (приток Майна) — река в Германии.